Dit is een lijst van planetoïden 12901-13000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 27 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (12901) - || 1998 RF50|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (12902) - || 1998 RW52|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (12903) Isabellekatz || 1998 RK57|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (12904) - || 1998 RB65|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (12905) - || 1998 RJ72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (12906) Alexismacavoy || 1998 RS72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (12907) Giannanilvo || 1998 RV79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (12908) Yagudina || 1998 SG25|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (12909) Jaclifford || 1998 SK58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (12910) Deliso || 1998 SP59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (12911) Goodhue || 1998 SQ59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (12912) Streator || 1998 SR60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (12913) - || 1998 SR130|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (12914) - || 1998 SJ141|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (12915) Rinoliver || 1998 SL161|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (12916) Eteoneus || 1998 TL15|| 13 oktober 1998 || ODAS
|-
| (12917) - || 1998 TG16|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (12918) - || 1998 UF21|| 29 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (12919) Tomjohnson || 1998 VB6|| 11 november 1998 || CSS
|-
| (12920) - || 1998 VM15|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (12921) - || 1998 WZ5|| 20 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (12922) - || 1998 WW19|| 27 november 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (12923) Zephyr || 1999 GK4|| 11 april 1999 || LONEOS
|-
| (12924) Madisonicole || 1999 RK21|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (12925) - || 1999 SN4|| 29 september 1999 || Višnjan Observatory
|-
| (12926) Brianmason || 1999 SO9|| 27 september 1999 || J. L. Schiff, C. J. Schiff
|-
| (12927) Pinocchio || 1999 SU9|| 30 september 1999 || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| (12928) Nicolapozio || 1999 SV9|| 30 september 1999 || A. Boattini, G. Forti
|-
| (12929) Periboea || 1999 TZ1|| 2 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (12930) - || 1999 TJ6|| 2 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (12931) Mario || 1999 TX10|| 7 oktober 1999 || S. Sposetti
|-
| (12932) Conedera || 1999 TC12|| 10 oktober 1999 || S. Sposetti
|-
| (12933) Muzzonigro || 1999 TC16|| 14 oktober 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (12934) Bisque || 1999 TH16|| 11 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (12935) Zhengzhemin || 1999 TV17|| 2 oktober 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12936) - || 2549 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12937) Premadi || 3024 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12938) - || 4161 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12939) - || 4206 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12940) - || 4588 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12941) - || 4638 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12942) - || 6054 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12943) - || 6670 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12944) - || 6745 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12945) - || 9534 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12946) - || 1290 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12947) - || 3099 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12948) - || 4273 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12949) - || 4290 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12950) - || 4321 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12951) - || 1041 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12952) - || 1102 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12953) - || 1264 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12954) - || 2040 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12955) - || 2162 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12956) - || 2232 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12957) - || 2258 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12958) - || 2276 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12959) - || 3086 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12960) - || 4165 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12961) - || 4262 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12962) - || 4297 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12963) - || 5485 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12964) - || 1071 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12965) - || 1080 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12966) - || 1102 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12967) - || 3105 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12968) - || 3261 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12969) - || 3482 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12970) - || 4012 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12971) - || 4054 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12972) Eumaios || 1973 SF1|| 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12973) Melanthios || 1973 SY1|| 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12974) Halitherses || 1973 SB2|| 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (12975) Efremov || 1973 SY5|| 28 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (12976) Kalinenkov || 1976 QK1|| 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (12977) - || 1978 NC || 10 juli 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (12978) Ivashov || 1978 SD7|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (12979) Evgalvasilʹev || 1978 SB8|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (12980) Pruetz || 1978 VO3|| 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (12981) Tracicase || 1978 VP3|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (12982) Kaseybond || 1979 MS5|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (12983) Mattcox || 1979 OH1|| 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (12984) Lowry || 1979 QF2|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (12985) Mattgarrison || 1980 UW1|| 31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (12986) Kretke || 1981 DM2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (12987) Racalmuto || 1981 EF2|| 5 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (12988) Tiffanykapler || 1981 EC5|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12989) Chriseanderson || 1981 EV9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12990) Josetillard || 1981 EB17|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12991) Davidgriffiths || 1981 EN21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12992) - || 1981 EZ22|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12993) Luisafernanda || 1981 EP27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12994) - || 1981 ET27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12995) Wendellmendell || 1981 EY27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12996) - || 1981 EV28|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12997) Lizjensen || 1981 EV29|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12998) - || 1981 EB43|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (12999) Toruń || 1981 QJ2|| 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (13000) - || 1981 QK3|| 25 augustus 1981 || H. Debehogne|}

Planetoïdenlijsten